

Persone
Elenita Binay – Sindaco della città di Makati dal 1998 al 2001
Jejomar Binay – Vicepresidente delle Filippine 
Jejomar Binay Jr. – Sindaco della città di Makati dal 2010 al 2015
Nancy Binay – Senatrice della Repubblica delle Filippine

Altro
Binay – barangay della municipalità di Palapag, Northern Samar